Corvette (automerk), een Amerikaans automerk
Corvette (scooter), een Nederlands historisch scootermerk

Zie ook
Korvet, een scheepstype